Біла гвардія:

 Біла гвардія — загальна назва російського патріотичного руху, організацій і військових формувань, які воювали проти більшовиків та їх найманців у роки Громадянської війни в Росії
 Біла гвардія — перший роман Михайла Булгакова
 Біла гвардія — російський телесеріал за однойменним романом Михайла Булгакова
 Біла гвардія — московський музичний гурт